Григор:
 Григор I Просветитель — христианский просветитель Армении, православный святой, католикос всех армян (302—325).
 Григор I Ашотян — царь Сюника с 1044 или 1051 г.
 Григор I Допян — армянский князь Хачена XIII века.
 Григор II Палавуни — католикос всех армян (1066—1105).
 Григор II Сенекеримян — царь Сюника согласно разным данным с 1096, 1103 г. или 1105 г.
 Григор II — армянский князь Хачена примерно с 1287 года.
 Григор III Пахлавуни — католикос армянской апостольской церкви в 1113—1166.
 Григор IV Тха — 65-й по счету Католикос всех армян, глава Армянской Апостольской церкви с 1173 по 1193 год.
 Григор V — католикос всех армян (1193—1194).
 Григор VI — католикос всех армян (1194—1203).
 Григор VII — католикос всех армян (1293—1307).
 Григор VIII — католикос всех армян (1411—1418).
 Григор IX — католикос всех армян (1439—1441).
 Григор X — католикос всех армян (1443—1465).
 Григор XI — католикос всех армян (1536—1545).
 Григор XII — католикос всех армян (1576—1590).
 Григор Даранагеци — армянский церковный деятель и историк, автор «Хронографии», охватывающей период с 1018 года по 1640 год.
 Григор Ерец — армянский историк-хронограф XII века.
 Григор Магистрос — армянский учёный, писатель, педагог, военный и государственный деятель.
 Григор Марашеци — армянский поэт XII века.
 Григор Нарекаци — армянский поэт, философ, монах, мистик и богослов, представитель раннеармянского Возрождения.
 Григор Супан I — князь Сюника.
 Григор Супан II — князь Гегаркуника около 859—912/913 гг.
 Григор Татеваци — армянский философ, педагог, церковный деятель.
 Григор, сын Абаса (ок. 1150—1220/21) — армянский богослов XII—XIII веков, видный церковный деятель.

 Григор — древнеславянское мужское имя, значение имени - всезнающий победитель, предводитель.

Фамилия 
 Григор, Владимир Иванович (1913—1966) — советский архитектор Ростова-на-Дону, заслуженный архитектор РСФСР.
 Григор, Григорий Григорьевич (1884—1960) — физикогеограф, экспедиционный исследователь, профессор Томского университета.
 Григор, Олег Александрович (род. 1967) — украинский учёный, доктор политических наук, профессор.